Le CNP-600 est un réacteur nucléaire à eau pressurisée développé par la China National Nuclear Corporation (CNNC).

Le CNP-600 est un réacteur de génération II basé à la fois sur la conception du premier réacteur nucléaire domestique commercial de Chine, le CNP-300 et sur la conception du réacteur M310 utilisé dans la centrale nucléaire de la baie de Daya.

Le réacteur a une capacité de 650 MW, comporte 2 boucles et 121 assemblages combustibles dans une enceinte de confinement unique. Le CNP-600 est conçu pour avoir une durée de vie de 40 ans et un cycle de combustible de 12 mois.

La première unité CNP-600 a commencé à fonctionner à la centrale nucléaire de Qinshan en 2002, avec 3 autres unités connectées au réseau entre 2004 et 2011. Deux autres réacteurs CNP-600 ont été construits à la centrale nucléaire de Changjiang, ayant été mis en service en 2015 et 2016.

Une version plus grande du CNP-600, le CNP-1000 à trois boucles, a été développée par le CNNC. Cette nouvelle conception inclut des systèmes de sécurité améliorés et une durée de vie prolongée de 60 ans.

Articles connexes 

 Réacteurs nucléaires CNP / ACP
 Programme nucléaire de la Chine

Références 

Réacteur nucléaire
Programme nucléaire de la Chine